kartusz – element zdobniczy
 kartusz – turystyczny pojemnik na gaz
 kartusz – nabój
 kartusz – hieroglif